24-й избирательный округ департамента Нор существовал до 2012 года и включал шесть кантонов округа Авен-сюр-Эльп: Авен-сюр-Эльп-Нор, Авен-сюр-Эльп-Сюд, Ландресье, Отмон, Сольр-ле-Шато, Трелон. Общая численность населения по данным Национального института статистики за 2008 г. — 89 717 чел.

С 2012 г. округ упразднён.

Результаты выборов

См. также 
 Департамент Нор
 Депутаты Национального собрания от департамента Нор

Избирательные округа Франции